Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Virginia Wade (primo turno)
 Dianne Fromholtz (semifinali)
 Evonne Goolagong (finale)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)

 Kerry Reid (quarti di finale)
 Billie Jean King (campionessa)
 Kathy Jordan (primo turno)
 Betty Stöve (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 1979